Novo Naselje est un toponyme qui peut désigner :
 Novo Naselje, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
 Novo Naselje, un village de Croatie situé dans la municipalité de Bilice, comitat de Šibenik-Knin ;
 Novo Naselje, un quartier situé dans la municipalité de Novi Beograd, à Belgrade, la capitale de la Serbie ;
 Novo naselje, un quartier de Novi Sad, la capitale de la province autonome de Voïvodine, en Serbie.